Garnisonschule oder Garnison-Schule steht für

 Garnisonschule (Berlin), auch: Berlinische Garnisonschule und Berlins Garnisonschule, 1692 gegründet
 Garnison-Schule (Braunschweig), Ende des 18. Jahrhunderts in Braunschweig errichtete Schule
 Garnison-Schule zu Döbeln
 Garnisonschule zu Frankfurt an der Oder, heute Kleist-Museum in Frankfurt (Oder)
 Garnisonschule (Hannover), im Jahr 1800 gestiftetes Schulhaus in der Georgstraße am Steintor für die Kinder hannoverscher Soldaten
 Garnisonschule in Kassel, auch: Garnisonschule in Cassel